Serious Fun – album di Lester Bowie del 1989
 Serious Fun – album dei Knack del 1991